Оса́да — оперативный или тактический приём в военном деле, длительная военная операция, часто в форме блокады города или крепости, с намерением захватить данный объект последующим штурмом или заставить гарнизон капитулировать (сдаться) в результате истощения его сил или других обстоятельств.

Осада начинается при условии сопротивления со стороны города или крепости, в случае, если капитуляция отвергается защитниками и город или крепость невозможно захватить быстро. Осаждающие часто полностью блокируют объект, нарушая снабжение боеприпасами и другими военными ресурсами, но полное лишение гражданского населения пищи и воды в настоящее время обычно рассматривается как военное преступление осаждающих. При осаде нападающими могут использоваться осадные орудия и артиллерия для разрушения укреплений и производиться подкопы для проникновения внутрь объекта. Иногда осаждающие ждали, пока у осаждённых иссякнут припасы и они капитулируют. Такие осады могли продолжаться месяцами и годами.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона рассматривается словосочетание — Осадная война или иначе — Крепостная война, а в Военной энциклопедии (Сытин, 1911—1915) Крепостная война или борьба за крепость (атака и оборона крепостей).

История 

Зачатки крепостной войны заложены в глубочайшей древности. Одной из наиболее древних осад считается осада Бактры в 2130 г. до н. э. Древнейшие способы атаки и обороны основывались, главным образом, на хитрости, ловкости и силе и не сопровождались замысловатыми средствами. Это были прототипы таких способов овладения крепостями, как внезапное нападение и атака открытой силой; одновременно с ними такого же древнего происхождения является блокада. Прообразами правильной постепенной атаки являются лишь более поздние осады укреплённых городов со времён Пелопоннесской и Пунических войн и эпохи Александра Македонского. 

Сущность всех древнейших способов атаки и обороны остаётся неизменной и сейчас; изменились лишь средства и приёмы. Всё прошлое этого вопроса можно разбить на периоды: 
 крепостная борьба до появления метательных машин; 
 от появления метательных машин до изобретения огнестрельного оружия
 от появления огнестрельного оружия до наших дней. 

С древности при штурме крепостей применялись тараны, вороны, крюки, метательные машины (катапульты, баллисты), а также осадные башни (гелеполи), штурмовые лестницы, фашины. Для приближения к стенам крепости осаждающие использовали крытые передвижные галереи — винеи.

Ещё в древности при осаде применялись укрепления, которые в Новое время назвали контрвалационной и циркумвалационной линиями. В пространстве между ними оставались лишь дежурные войска, а главные силы располагались лагерем за циркумвалационной линией; всякие осадные работы вела одна половина осадной армии, прикрываемая другой. Сципион Африканский, при осаде Нуманции (133 г. до н. э.), построил линии около 9,6 км длиной; при осаде Карфагена (146 г. до н. э.) — 4,8 км линии строились 20 суток, причём в числе работ была 4-ярусная башня (форт) посередине линий, для наблюдения за городом. К числу необычных способов осады относятся искусственные наводнения, применявшиеся в тех случаях, когда город (крепость) лежал в низине (осада Мантинеи спартанцами в 418 г. до н. э.).

Обороняющийся, закрыв все ворота и бдительно охраняя все доступы, действовал своими метательными машинами с крепостных стен и башен по осадным работам и предпринимал вылазки большими силами. Во время штурма обороняющийся лил на атакующих кипящее масло, бросал тяжести, трупы, горячий песок, обливал штурмовые лестницы составами, которые делали их скользкими, и вообще применял всевозможные, современные той эпохе, противоштурмовые средства.

В Средневековье военные кампании во многом полагались на успех осад. Бомбардирование, как попытка самостоятельного способа овладения крепостью, применяется значительно позже появления огнестрельного оружия (в конце XIV века). 

В XV—XVIII веках осада также была основным способом ведения войны в Европе. С появлением пороха и развитием артиллерии для разрушения крепостных стен стали применять подземные пороховые мины и артиллерийские бомбардировки. Слава Леонардо да Винчи как создателя крепостных укреплений соизмерима с его славой художника. В XVII веке С. Вобан обобщил и усовершенствовал методы постепенной атаки крепостей. Осаждающие использовали отрытые в грунте апроши, параллели, сапы, производили подкопы с целью проникнуть внутрь крепости или произвести обрушение участка крепостной стены.

Появившаяся во 2-ой половине XIX века нарезная артиллерия и соответствующие увеличения дальности полета снарядов и крутизны траектории, метко направленной, дают атаке новый перевес. Оборона, стремясь восстановить равновесие и обеспечить крепостное ядро от бомбардирования, расширяет обвод крепостей и создает пояс отдельных укреплений-фортов, снабдив ядро и форты кирпичными защитными казематами, не подставляющими свои лицевые стены под разрушительный прицельный огонь. Со временем появилась бронированная обшивка (бронеказематы) и бронированные башни. Оборона вынуждена была искать новые материалы и, одновременно с усилением кирпичных построек, переходить к бетону.

Ускоренная атака появляется в теории лишь в конце XIX века, а первая попытка её применения произошла под Порт-Артуром в 1904 году. 

В XX веке смысл классической осады крепостей почти исчез. Первая мировая война показала, что даже хорошо спроектированные и сильно укрепленные крепости неспособны самостоятельно задержать вторжение массовых армий и сколько-нибудь длительно сопротивляться осаде. Выяснилось, что скученное расположение артиллерии и пехоты в крепостях даёт возможность противнику сравнительно легко подавить их артиллерийским огнём. Например, крепости Льеж, Намюр, Антверпен, Мобёж держались всего соответственно 12, 6, 12, 10 суток.

Знаменитые осады 

 Осада Антиохии
 Осады Константинополя
 Блокада Ленинграда
 Осада Перемышля
 Осада Порт-Артура
 Осада Пскова
 Осада Сараева
 Осада Смоленска
 Оборона Севастополя
 Осада Плевны

См. также 
 Подземная война

Примечания

Литература 
 Кюи Ц. А. Краткий исторический очерк долговременной фортификации. — 3-е изд., доп. — СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1897. (1-е изд. 1877.)
 Миллер История крепостной войны;
 П. Клокачев Крепостная война или атака и оборона крепостей, курс Николаевского инженерного училища, 1911 год;
 А. ф.-Шварц и Н. Духанин Крепостная война.
 Кэмпбелл Данкан Б. Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады античности / Пер. с англ. О. В. Серебровской. — М.: Эксмо, 2008. — 224 с.: ил. — (Военная история человечества). — ISBN 978-5-699-27073-6.

Ссылки 

 Буйницкий Н. А., Величко К. И. 
 
 Статья в Энциклопедии Кирилла и Мефодия. 
 В.Тимченко. Развитие тактики, стратегии и военной техники осады и обороны крепостей в воинах на территории Северной и Средней Италии XIII—XV вв. 
 В.Яковлев. Состояние осадного искусства с XIV до половины XVII века. 
 Штурм крепости в век Вобана. 
 Война XVII века. Стратегия и тактика осады крепостей 
 Эпоха барокко: осады и штурмы крепостей. 

Виды военных действий